Parwan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Parvan (provins), 
 Jabal os Saraj, ort, Parvan,

Australien 

 Parwan (del av en befolkad plats i Australien), Victoria, Moorabool, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar